

Culture et société

Artisanat et métiers 
 Le domino designe la feuille que le dominotier imprime pour fabriquer du papier peint ou de la carte.

Cinéma 
Plusieurs films ont pour titre Domino :
 Domino sorti en 1943 et réalisé par Roger Richebé ;
 Domino, sorti en 1982 et réalisé par Thomas Brasch ;
 Domino, sorti en 1988 et réalisé par Ivana Massetti ;
 Domino, sorti en 2005 et réalisé par Tony Scott ;
 Domino - La Guerre silencieuse, sorti en 2019 et réalisé par Brian De Palma.

Cuisine 
 En restauration, un domino est une table de cuisson avec un ou deux feux.

Entreprises 
 Domino's Pizza est une chaîne de restauration rapide multinationale.

Événements 
 Le Domino Day est un événement annuel regroupant des scènes de chute de dominos utilisant l'effet domino

Habillement 
 Un domino est un costume de carnaval, composé d’un manteau avec capuche. Le nom, qui signifie "au Seigneur" ou "par le Seigneur" en latin, désignait à l'origine l'habit de religieuse blanc et noir des Dominicaines. Le nom de l'habit étant très célèbre au XIXe siècle, il a ensuite servi à nommer le jeu de dominos dont les pièces étaient blanches et noires.

Jeux 
Dans le domaine des jeux le mot domino peut désigner :
 les dominos (ou jeu de dominos), un jeu de société ;
les dominos, un jeu de construction
 un domino, une pièce du jeu précédent, ou d'un casse-tête ;
 Domino (ou fan tan), un jeu de cartes.

Littérature et journalisme 
 Domino est une super-héroïne créée par Marvel Comics
 Domino est un magazine américain sur la décoration intérieure.
 Domino est une pièce de Marcel Achard créée en 1932.
 Domino est une série de bande dessinée parue en 1973.
 Domino est une série de la Bibliothèque rose écrite par Suzanne Pairault.
 « Dominos » est une collection encyclopédique de poche des éditions Flammarion.
 Domino Vitali est le personnage féminin principal d'Opération Tonnerre, roman de James Bond écrit par Ian Fleming.

Musique

Opéra 
 Le Domino noir, du nom de l'habit porté par l'héroïne, est un opéra d'Auber de 1837.

Albums 
 Domino est un album de Roland Kirk sorti en 1962.
 Domino est un album de Déportivo sorti en 2013 contenant une chanson du même nom.
 Dominos est un album de Steve Riley and The Mamou Playboys sorti en 2005 contenant une chanson du même nom.

Chansons 
 Domino est une chanson d'André Claveau, de 1950, sur des paroles de Jacques Plante et une musique de Louis Ferrari, choisie par Isabelle Mergault dans son film à succès Je vous trouve très beau, avec Michel Blanc et Medeea Marinescu ;
 Dominos est un single du groupe anglais d'indietronic originaire de Londres The Big Pink qui a fait l'objet d'un buzz sur la toile en 2009 ;
 Domino est une chanson de Genesis ;
 Domino est une chanson de Jessie J.

Labels 
 Domino Records est un label indépendant britannique.
 Domino est un autre label de musique indépendant.

Télévision 
 Domino est une émission de variétés de la seconde chaîne de la télévision française (ORTF) dans les années 1970.
 Domino est le titre d'une mini-série humoristique de Laurent Tanguy et Laurence Joseph composée de 120 épisodes de 2 min produite en Guadeloupe par la société SKYPROD  et est diffusée depuis 2011 sur Guadeloupe. (ex RFO), tous les soirs de la semaine à 20h05. Elle retrace les aventures d'un couple mixte (couple "domino") aux Antilles, et est écrite par les deux acteurs.
 Dominos est une web-série québécoise diffusée en 2018.

Géopolitique 
 La théorie des dominos est une théorie géopolitique américaine selon laquelle un changement idéologique dans un pays peut provoquer le même changement dans les pays voisins.

Sciences et techniques 
 L'effet domino est une  semblable à la chute d'une file de dominos.

Biologie 
 Le Domino ou Capucin domino (Lonchura striata) est un oiseau de la famille des Estrildidae, dont une variété domestiquée est le Moineau du Japon.
 Le Domino ou Domino noir (Dascyllus trimaculatus) est un poisson osseux de la famille des pomacentridés.

Électrotechnique 
 En électricité domestique et de bâtiment un domino est une sorte de bornier, voir serre-fils.

Industrie ferroviaire 
 NPZ Domino est un type de rames automotrices circulant en Suisse.

Informatique 
 IBM Lotus Domino est un produit serveur d'IBM.

Mathématiques 
 Un domino, rectangle constitué de deux carrés joints par un côté, fait partie des polyominos et sert au pavage.

Personnalités

Prénom 
 Domino Harvey est une chasseuse de prime anglaise dont la vie a été adaptée au cinéma dans le film Domino.

Patronyme 
 Fats Domino (1928-2017) est un chanteur américain.

Pseudonyme 
 Domino est le nom de lutte du catcheur Cliff Compton.

Toponyme 
 Domino est un village appartenant à la commune de Saint-Georges-d'Oléron, en Charente-Maritime (France) ;
 Domino, une  ville du comté de Cass, au Texas, aux États-Unis ;
 Domino, une communauté du Labrador.

Divers 
 Moineau domino (Dominomus) est le nom donné à un moineau à l'origine d'un incident lors du Domino Day en 2005.
 Domino van de Middelstede est un cheval de saut d'obstacles.
 Domino, une planète fictive dans le dessin animé Winx Club.

Notes et références 

Homonymie de titre